Bagre-bandeira, bagre-sari, bagre-bandeirado ou bandeirado é o nome vulgar dos seguintes peixes:
 Bagre bagre (Linnaeus, 1766)
 Bagre marinus (Mitchill, 1815)

Desambiguação